Дзвінка (водоспад) — водоспад в Українських Карпатах, у гірському масиві Ґорґани.
 Матіяш Дзвінка Валентинівна, Дзвінка (Дзвенислава) Валентинівна Матіяш (нар. 16 листопада 1978, Київ) — українська письменниця, перекладачка.
 Дзвінка Торохтушко (ім'я при народженні — Любо́в Бори́сівна Ни́жник, у шлюбі — Бура́к, 2 лютого 1972, м. Кременець, Тернопільської області, УРСР) — українська поетеса, письменниця, журналістка, перекладачка, блогерка.
 Дзвінка кримська, аденофора кримська (Adenophora taurica) — вид рослин з родини дзвоникових (Campanulaceae), ендемік Криму.